Perché no? – film del 1930 diretto da Amleto Palermi
Perché no? (Pourquoi pas!) – film del 1977 diretto da Coline Serreau
Perché no? (Pourquoi pas moi ?) – film del 1999 diretto da Stéphane Giusti